Кеннет Андерсон — віцепрезидент Республіки Техас
 Кеннет Андерсон — американський баскетболіст
 Кеннет Артур Андерсон — британський генерал

Див. також 
 Кеннет Андерссон (1967) — шведський футболіст, нападник.